Родина — село, бывший административный центр Аркалыкского района Казахстана. В 1997 году после упразднения Торгайской области Аркалыкский район был ликвидирован. Ныне входит в городское подчинение города Аркалыка Костанайской области. Село расположено в 2 км от города Аркалыка. Вблизи села проходит железная дорога Аркалык — Есиль.

Население 
В 1999 году население села составляло 3224 человека (1573 мужчины и 1651 женщина). По данным переписи 2009 года в селе проживало 2529 человек (1247 мужчин и 1282 женщины).

Экономика 
Экономика села зависит в основном от сельского хозяйства. В посёлке имеется 5 ТОО и 43 крестьянских хозяйств, самое крупное ТОО «Каркын». Также на территории поселка существует ГКП «Костанайские Южные Электрические Сети».
 Родинский элеватор (ТОО «Арман»)

Образование 
 Родинская средняя школа
 Тургайский сельскохозяйственный техникум (был закрыт в 1997 году, в настоящее время здание разрушено)

Спортивные объекты 
 Родинский стадион (был закрыт в 1997 году, в настоящее время разрушен)

Медицина 
 Аркалыкская районная больница (была закрыта в 1998 году, в настоящее время разрушена)
 Родинская амбулатория (открыта в 2015 году)

Примечания 

Населённые пункты городской администрации Аркалыка